Die Saint-Louis Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 9. Juni 2016 gegründet und umfasst 40 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Louis.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération des Trois Frontières,
 Communauté de communes de la Porte du Sundgau und
 Communauté de communes du Pays de Sierentz.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

SaintLouis
Département Haut-Rhin
Gegründet 2016